Il singolare femminile del torneo di tennis Stockholm Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Bettina Bunge 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Hana Mandlíková (campionessa)
 Greer Stevens (primo turno)
 Dianne Fromholtz (secondo turno)
 Virginia Ruzici (semifinali)

 Sylvia Hanika (semifinali)
 Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Bettina Bunge (finale)
 Joanne Russell (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1980